Карцево — топоним:

Россия

См. также 
 Карцово
 Корцово
 Новокарцево
 Петрово-Карцево